Хенова има више значења:

 Хенова, Паластун (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хенова (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хенова (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хенова (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хенова (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику